Angriffspunkt steht für

 einen Punkt auf der Wirkungslinie einer Kraft
 Sicherheitslücke (Software)

Siehe auch
 Schwachstelle